«Константин Великий» () — фильм 1961 года (Италия, Югославия) о римском императоре Константине I Великом режиссёра Лионелло Де Феличе.

Сюжет 
Константин I Великий — римский император, создатель Второго Рима, прекративший кровавые гонения на христиан и установивший свободу исповедования христианской религии. История его любви, пути к власти и борьбы за новый справедливый мир, мир без тирании, угнетения и религиозной нетерпимости. Этот фильм о человеке, изменившем мир.

В ролях 
 Корнел Уайлд — Константин I Великий
 Белинда Ли — Фауста
 Массимо Серато — Максенций
 Кристина Кауфманн — Ливия
 Фаусто Тоцци — Адриан
 Тино Карраро — Максимиан
 Карло Нинки — Констанций I Хлор
 Нандо Гаццоло — Лициний
 Аннибал Нинчи — Галерий
 Карло Тамберлани — Диоклетиан
 Витторио Саниполи — Апулей
 Элиза Чегани — Елена

Ссылки 
 
 
 

Исторические фильмы о IV веке
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы Югославии
Фильмы о римских императорах
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Югославии
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-мелодрамы Югославии
Приключенческие фильмы Италии
Приключенческие фильмы Югославии
Фильмы Италии 1961 года
Пеплумы
Константин Великий в культуре и искусстве